Tokachi (jap. ) bezeichnet:
 eine historische Provinz Japans: Provinz Tokachi
 eine Unterpräfektur auf diesem Gebiet: Unterpräfektur Tokachi
 einen Landkreis in dieser Präfektur: Tokachi-gun (Hokkaidō)
 ein Berg in der Unterpräfektur Hidaka: Tokachi (Hidaka)
 einen Vulkan auf Hokkaidō: Tokachi-dake